Васик:
Имя
 Райлих, Васик (род. в 1971) — американский шахматист чешского происхождения, программист, автор шахматной программы Rybka.
 аль-Васик (811/812—847) — девятый халиф Арабского халифата из династии Аббасидов.
 Васик, Билл (род. 1976) — американский журналист, редактор The New York Times Magazine.
 Васик, Катаржина (род. 1992) — польская пловчиха, участница Олимпийских игр.
 Васик, Рышард (1931—2021) — польский морской капитан, посол на Сейм.
 Васик, Францишек (род. 1937) — польский политик, Сулавский воевода.
 Васик, Ярослав (род. 1971) — польский певец, автор и композитор песен, лауреат конкурсов.

 Кот-Васик, Агата (род. 1964) — польская химик, профессор, член Академии Наук.

Другое
 Ва́сик — сленговое название языка BASIC

Примечания